Аян-Кюёль, Аян-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Аян-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°15’с. ш. 146°54’в. д..
 Аян-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°50’с. ш. 135°30’в. д..
 Аян-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°41’с. ш. 134°23’в. д..
 Аян-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°47’с. ш. 151°17’в. д..
 Аян-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°17’с. ш. 151°16’в. д..

Примечания